Hartkamp ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Hartkamp (* 1964), deutsche Sängerin, Liedtexterin und Komponistin
 Esther Katinka Hartkamp, eigentlicher Name von Esther Hart (* 1970), niederländische Sängerin

Siehe auch:
 Der Hartkamp, Naturschutzgebiet in Niedersachsen